Il singolare del torneo di tennis Thermphos Challenger Zeeland 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Bibiane Schoofs che ha battuto in finale Lesley Kerkhove 7-6(4), 6-1.

Teste di serie 

 Julia Cohen (secondo turno)
 Florencia Molinero (semifinali)
 Elise Tamaela (primo turno, ritiro)
 Audrey Bergot (semifinali)

 Richèl Hogenkamp (primo turno)
 Maryna Zanevs'ka (primo turno)
 Zuzana Zlochová (primo turno)
 Andrea Koch-Benvenuto (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Thermphos Challenger Zeeland 2011